Roncadello ima više značenja:
 Roncadello, Cremona
 Roncadello, Forlì-Cesena
 Roncadello, Piacenza